Åsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Åsjön (Augerums socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (3,7 ha)
Lilla Åsjön (Tvings socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (8,55 ha)
Norra Åsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (20,5 ha)
Stora Åsjön (Rödeby socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (71,2 ha)
Stora Åsjön (Tvings socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (18,3 ha)
Södra Åsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (18,6 ha)
Åsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (12,5 ha)
Åsjön (Bäckebo socken, Småland), sjö i Högsby kommun och Nybro kommun,  (82,2 ha)
Åsjön (Pelarne socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Åsjön (mitten), (mitten) sjö i Eksjö kommun,  (12,4 ha)
Åsjön (norra), (norra) sjö i Eksjö kommun och Vimmerby kommun,  (23,5 ha)
Åsjön (södra), (södra) sjö i Eksjö kommun och Vimmerby kommun,  (28,2 ha)
Åsjön (Långareds socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun,  (33,3 ha)
Åsjön (Skephults socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (4,47 ha)
Åsjön (Örby socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Åsjön (Östads socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun,  (6,4 ha)
Norra Åsjön, Uppland, sjö i Tierps kommun,  (1,84 km²)
Södra Åsjön, Uppland, sjö i Östhammars kommun,  (1,87 km²)
Åsjön, Värmland, sjö i Storfors kommun,  (1,28 km²)
Åsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (82,9 ha)
Åsjöarna, sjö i Timrå kommun,  (35 ha)
Åsjön (Bodums socken, Ångermanland, 708823-152856), sjö i Strömsunds kommun,  (25,2 ha)
Åsjön (Bodums socken, Ångermanland, 709766-154211), sjö i Strömsunds kommun,  (14,1 ha)
Åsjön (Bygdeå socken, Västerbotten, 711230-174537), sjö i Robertsfors kommun,  (70,8 ha)
Åsjön (Bygdeå socken, Västerbotten, 713852-172246), sjö i Robertsfors kommun,  (12,5 ha)
Åsjön, Lappland, sjö i Dorotea kommun och Strömsunds kommun,  (86,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn